Ironside puede referirse a:

Una palabra compuesta de la lengua inglesa, que significa "costado de hierro".

Se usa desde la Edad Media en la denominación de personajes históricos o ficticios:
Sir Ironside (leyenda artúrica -el "caballero rojo" o "bermejo" de la historia de Gareth-)
Björn Ironside, vikingo legendario.
Járnsíða, libro de leyes islandés.
Sobrenombre de:
 Edmundo II de Inglaterra
 Oliver Cromwell (Old Ironsides)
 Ironside (caballería), denominación de la tropa de caballería del ejército de Cromwell
Ironside (serie de televisión)

Apellido

Christopher Ironside, artista diseñador británico.
David Ironside, jugador de cricket sudafricano.
Edmund Ironside, primer barón Ironside, general británico del siglo XX (no debe confundirse con el rey Edmund).
Gilbert Ironside el Viejo (1588–1671), obispo de Bristol.
Harry A. Ironside, clérigo.
Isaac Ironside (1808–1870), cartista británico.
Michael Ironside, actor canadiense.
Robert Ironside, futbolista neozelandés.
Robert Ironside (businessman), empresario canadiense.
Virginia Ironside, periodista británico.
Christopher Evans-Ironside, músico anglo-alemán.

Topónimo
En Estados Unidos:
 Isla Ironsides (Ironsides Island), en Nueva York
 Ironside (Oregón)
 Ironsides (Maryland)

Otros usos
 Un poema de Oliver Wendell Holmes (Old Ironsides).
 El nombre de distintos buques (como al que se refiere el poema de Wendell Holmes), locomotoras, etc.
 Uno de los nombres usados para denominar a ciertos daleks (mundo imaginario de Doctor Who).

Paronimia
 Ironhide (paráfrasis de Ironside) es un personaje de Transformers